

Ameublement 
 Hill House, chaise créée par Charles Rennie Mackintosh en 1902.

Toponymes 
Hill House désigne plusieurs endroits.

 En Écosse :
 Hill House, une demeure construite à Helensburgh par l'architecte Charles Rennie Mackintosh

 Aux États-Unis, trois localités :
 Hill House (Arizona)
 Hill House (Maryland)
 Hill House (Pennsylvanie)